

Persone 
 Alan Davidson (1897-1962) – crickettista australiano
 Alan Davidson (1924-2003) – scrittore e diplomatico britannico
 Alan Davidson (1929) – crickettista australiano
 Alan Davidson (1943) – scrittore britannico
 Alan Davidson (1960) – calciatore australiano
 Alan Davidson (1960) – calciatore scozzese

Personaggi immaginari 
 Alan Davidson – personaggio della soap opera statunitense Sentieri

Pagine correlate 
 Allan Davidson